W21:
 В международном классификаторе болезней — удар о спортивное оборудование или спортивным оборудованием.
 Пространство Соболева